Csehország
 Branice, település a Píseki járásban a Dél-csehországi kerületben
 Moravské Bránice, a Brno-vidéki járásban
 Nové Bránice, település a Brno-vidéki járásban
 Lengyelország
 Branice, település az Opolei vajdaságban